Lineage II - Jogo eletrônico do gênero MMORPG
 Pontos de Lagrange - pontos especiais próximos de um sistema orbital.